Trente-Août, 30-Août ou XXX-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

30 août, le  jour de l'année du calendrier grégorien, le  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 

 Exactions par des troupes allemandes en retraite, à Buzançais, Le Poinçonnet et Sainte-Gemme, dans l'Indre.
 Libération de Reims dans la Marne, par la  américaine du général Patton.
 Libération de Rouen en Seine-Maritime : pas d'odonyme recensé pour cette date  dans cette commune.
 Libération de Bessancourt, Ecouen, Cergyetc., dans le Val-d'Oise.
 Autres communes (Mozé-sur-Louet, Sainte-Consorce) : événements non connus.

Au Togo, le , institution officielle de la république autonome.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 30 de Agosto » ou « Treinta de Agosto »  Treinta de Agosto, en Argentine.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
30